Fundgrube ist

 Fundgrube im frühen Bergbau der Bereich, in dem die Lagerstätte erstmals freigelegt wurde
 Fundgrube (Zeitschrift), einst vom Kulturbund e.V. der DDR herausgegebene populärwissenschaftliche Zeitschrift für Geologie – Mineralogie – Paläontologie – Speläologie.
 Fundgrube (Offertenblatt), österreichisches Offertenblatt

Siehe auch
 Fundgrueb, eine Schweizer Zeitschrift